Covi ist der Familienname von:

 Alessandro Covi (* 1998), italienischer Radrennfahrer
 Corrado Covi (* 1964), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Tizza Covi (* 1971), italienische Filmschaffende

Die Abkürzung COVI oder Covi steht für:
 Comando Operativo di vertice Interforze, ein italienisches Militärkommando

Siehe auch:
 COWI
 KOVI
 Kowi